Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной (за исключением вопросов производства и оборота винодельческой продукции, предусмотренных Федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации") и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере..

Росалкогольрегулирование указом Президента РФ от 21 января 2020 № 21 подведомственно Министерству финансов РФ.

История 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка была создана на основании Указа Президента РФ от 31 декабря 2008 года № 1883 «Об образовании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка».

В пункте 2 Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 154 «О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка» установлено, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка является правопреемником Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по тарифам в отношении всех обязательств в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обязательств, возникших в результате исполнения судебных решений..

Предельная численность службы была установлена в 942 человека; при этом все места образованы за счет сокращения в Федеральной налоговой службе, где ликвидировано 1123 рабочих места: 50 в центральном аппарате и 1073 — в территориальных органах.

30 ноября 2009 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка издала приказ № 17н «Об установлении и введении с 1 января 2010 года минимальной цены на водку для розничной продажи» в соответствии с которым с 1 января 2010 года минимальная цена на водку для розничной продажи была установлена в размере 89 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Правовое положение

Полномочия 
Для осуществления стоящих перед службой задач, она наделена следующими полномочиями:

<font width="35%" style="font-family:Arial;font-size:10px;">

5. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка осуществляет следующие полномочия:

5.1. утратил силу;

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разрабатывает:

5.2.1. порядок представления организациями уведомлений, представляемых при закупке этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд, а также при поставке и перевозке этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;

5.2.2. форму уведомления, представляемого организациями при закупке этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд, а также при поставке и перевозке этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции;

5.2.3. порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей;

5.2.4. акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции;

5.2.5. акты, устанавливающие цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) и поставки (за исключением экспорта) этилового спирта (за исключением биоэтанола);

5.2.6. нормы естественной убыли при производстве и обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда;

5.2.7. порядок приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок;

5.2.8. перечень сведений о маркируемой алкогольной продукции, наносимых на федеральные специальные марки и считываемых с использованием технических средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также формат нанесения указанных сведений;

5.2.9. порядок направления подтверждения о фиксации сведений об алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и уведомления об отказе в фиксации указанных сведений;

5.2.10. порядок оценки достоверности учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.2.11. форму журнала учета объемов производства и оборота (за исключением розничной продажи) и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядок его заполнения;

5.2.12. формат представления в электронной форме деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей;

5.2.13. методику визуального определения факта вскрытия тары алкогольной продукции;

5.2.13.1. технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.2.13.2. порядок полной переработки барды (основного отхода спиртового производства) и перечень соответствующего технологического оборудования;

5.2.13.3. порядок утилизации барды (основного отхода спиртового производства) на очистных сооружениях и перечень соответствующего технологического оборудования;

5.2.13.4. требования к производственным, складским помещениям и стационарным торговым объектам, используемым для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением требований, установленных техническими регламентами;

5.2.13.5. требования к транспортным средствам и оборудованию для учета объема перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, за исключением требований, установленных техническими регламентами;

5.2.13.6. требования к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащаются транспортные средства, осуществляющие перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, за исключением требований, установленных техническими регламентами;

5.2.13.7. порядок направления уведомлений о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта;

5.2.13.8. порядок консервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.2.13.9. перечень информации об основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения указанного основного технологического оборудования;

5.2.13.10. порядок и форму расчета мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, производства пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи;

5.2.13.11. форму лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.2.13.12. порядок расконсервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, подлежащего государственной регистрации, установленного (смонтированного) в отсутствие лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата;

5.2.13.13. форму заявления, представляемого для государственной регистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров;

5.2.13.14. перечень информации об основном технологическом оборудовании для производства биоэтанола, автоматических средствах измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и о коммуникациях, содержащейся в схеме оснащения указанного основного технологического оборудования;

5.2.13.15. технические условия использования основного технологического оборудования для производства биоэтанола;

5.2.14. нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

5.3. осуществляет:

5.3.1. пломбирование автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, автоматических средств измерения учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях недопущения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.2. лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции;

5.3.2.1. лицензирование производства, хранения, поставок и розничной продажи винодельческой продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства";

5.3.2.2.  выдачу временного разрешения лицензиату, осуществляющему полный цикл производства дистиллятов и (или) хранение винодельческой продукции с неоконченной выдержкой, в случае незавершенности начатого в период действия лицензии и до момента прекращения срока действия лицензии полного цикла производства дистиллятов или выдержки винодельческой продукции;

5.3.3. выдачу федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации;

5.3.4. ведение государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.5. функции государственного заказчика работ по разработке и модернизации программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.5.1. организацию в установленном порядке уничтожения обращенных в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также организацию уничтожения изъятых в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" из незаконного оборота в установленном порядке или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и их учет;

5.3.5.2. утратил силу с 30 октября 2020 г. - Постановление Правительства России от 20 октября 2020 г. N 1712

5.3.5.3. организацию в установленном порядке уничтожения изъятых в соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" из незаконного оборота или конфискованных сырья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции и их учет;

5.3.6. ведение в установленном порядке единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.6.1. принятие решения о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) основного технологического оборудования для производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров;

5.3.7. государственный контроль за процессом денатурации (введения денатурирующих веществ) этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции и содержанием в них денатурирующих веществ;

5.3.7.1. государственный надзор за использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации;

5.3.7.2. государственный контроль (надзор) за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в части соблюдения требований, установленных статьями 8, 10.2 - 12, 14 и 26 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в целях выявления и пресечения незаконных производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения, перевозок и (или) перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.8. государственный надзор за соблюдением обязательных требований в области производства, закупки (в том числе импорта), поставок (в том числе экспорта), хранения и (или) перевозок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установленных международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами (за исключением государственного надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а также государственного надзора в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в части их соответствия требованиям технических регламентов);

5.3.8.1. лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", винодельческой продукции;

5.3.8.2. контроль за хранением остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, возвратом их поставщику, поставкой остатков алкогольной и спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции организации в случаях аннулирования или прекращения действия лицензии организации (кроме лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), за исключением случаев, если такая продукция подлежит изъятию в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона "О  государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

5.3.8.3. контроль за завершением начатого в период действия лицензии полного цикла производства дистиллятов и (или) выдержки винодельческой продукции, а также за хранением и поставкой произведенных дистиллятов или винодельческой продукции;

5.3.8.4. контроль за осуществлением консервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции лица, лицензия на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или лицензия на производство лекарственных средств которого аннулирована или действие соответствующей лицензии прекращено, а также расконсервации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации;

5.3.9. в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа исполнительной власти, в том числе имущества, переданного организациям, подведомственным Службе;

5.3.10. экономический анализ и утверждение экономических показателей деятельности подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, а также проведение в подведомственных организациях проверки финансово-экономической деятельности и использования имущественного комплекса;

5.3.11. разработку проектов правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, необходимых для применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия, с использованием документов в области стандартизации в установленной сфере деятельности;

5.3.11.1. ведение автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации;

5.3.11.2. ведение единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта и производства пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи;

5.3.11.3. прием уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции и ведение федерального реестра алкогольной продукции;

5.3.11.4. обращение в суд об аннулировании лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.11.5. обеспечение доступа к информационным ресурсам, с использованием которых осуществляется проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок;

5.3.11.6. прием от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в электронной форме сведений, содержащихся в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, и передачу этих сведений в Федеральную службу государственной статистики;

5.3.11.7. прием от организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, и сельскохозяйственных товаропроизводителей (организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств), признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", осуществляющих розничную продажу винодельческой продукции, в электронной форме копий деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.3.11.8. прием от организаций, осуществляющих производство этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, а также от организаций, осуществляющих производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, и имеющих основное технологическое оборудование для их производства с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год, расчета производственной мощности;

5.3.11.9. прием от организаций, осуществляющих производство этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта, уведомлений о приостановлении или возобновлении использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта;

5.3.11.10. прием от организаций, осуществляющих производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, уведомлений о приобретении основного технологического оборудования для производства соответствующих видов алкогольной продукции, установка которого повлечет за собой превышение производственной мощности, при которой допускается использование такого оборудования без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции;

5.3.11.11. рассмотрение расчетов производственной мощности, представляемых организациями, осуществляющими производство пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, и имеющими основное технологическое оборудование для их производства с производственной мощностью не более 300 тыс. декалитров в год, проведение обследований такого оборудования в целях установления достоверности расчетов производственной мощности, представленных указанными организациями, а также принятие решения о допустимости или недопустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции, и решения об аннулировании решения о допустимости использования основного технологического оборудования для производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи без оснащения автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции;

5.3.12. согласование определенного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации перечня населенных пунктов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи";

5.3.13. уведомление высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о необходимости пересмотра перечня населенных пунктов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи", определенного таким высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в случае выявления в указанном перечне населенного пункта, в котором имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи";

5.4. осуществляет контроль и надзор за:

5.4.1. представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.4.2. фактическими объемами производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.5. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности;

5.5.1. разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках, включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности;

5.6. осуществляет в установленном порядке проверку деятельности лиц в установленной сфере деятельности, а также иных лиц, осуществляющих деятельность в области использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации;

5.6.1. выдает предписания в случаях, предусмотренных законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

5.7. осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов об административных правонарушениях в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.8. осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;

5.9. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности;

5.9.1. утверждает:

5.9.1.1. перечень сведений, содержащихся в штриховом коде документа, предоставляемого покупателю, о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5.9.1.2. форму временного разрешения, выдаваемого на основании заявления лицензиата, осуществляющего полный цикл производства дистиллятов и (или) хранение винодельческой продукции с неоконченной выдержкой, в случае незавершенности начатого в период действия лицензии и до момента прекращения срока действия лицензии полного цикла производства дистиллятов или выдержки винодельческой продукции;

5.10. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;

5.11. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;

5.12. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы и ее территориальных органов;

5.12.1. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе;

5.13. организует дополнительное профессиональное образование работников Службы и ее территориальных органов;

5.14. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на Службу функций;

5.15. обеспечивает закрепление в установленном порядке за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых Службой;

5.16. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;

5.17. организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в установленной сфере деятельности;

5.18. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

6.2. назначать, в том числе осуществлять и (или) заказывать, проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

6.3. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

6.4. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;

6.5. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, группы и коллегии) в установленной сфере деятельности;

6.6. издавать индивидуальные правовые акты по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

6.7. учреждать в установленном порядке знаки отличия и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности;

6.8. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для публикации информации, в том числе официальных объявлений, размещения других материалов по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

6.9. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, а также санкции, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения законодательства Российской Федерации;

6.10. издавать в пределах своей компетенции методические рекомендации по вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности;

6.11. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы и подведомственных организаций.

7. При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности Служба не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан, прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Структура 
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ, Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка разрешено иметь до 9 управлений по основным направлениям деятельности службы.

 Центральный аппарат
 Руководитель
 Помощники руководителя
 Советники руководителя
 Управление разрешительной деятельности в сфере алкогольного рынка
 Управление функционального планирования и контроля деятельности
 Управление проектной деятельности и судебной работы
 Управление государственной службы, кадров и обеспечения деятельности 
 Отдел мобилизационной подготовки
 Отдел режима и защиты государственной тайны
 Заместитель руководителя
 Контрольное управление
 Управление государственной службы, кадров и обеспечения деятельности
 Заместитель руководителя
 Управление делами и обеспечения бюджетного процесса
 Управление функционального планирования и контроля деятельности
 Заместитель руководителя
 Аналитическое управление
 Управление правового обеспечения
 Управление цифровой трансформации и информатизации
 Заместитель руководителя
 Управление цифровой трансформации и информатизации
 Управление проектной деятельности и судебной работы
 Территориальные управления

Сотрудники и руководство 
Установлена следующая предельная численность работников Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (без персонала по охране и обслуживанию зданий):
 центральный аппарат — 296 человек;
 территориальные органы — 809 человек.

Руководители 
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Министром финансов РФ.

Заместители 
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ, Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка разрешено иметь до 4 заместителей руководителя.

Примечания

См. также 
 ЕГАИС (алкоголь)
 Акцизные марки Российской Федерации
 Алкогольная марка
 Водка

Ссылки 
 
 

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
Организации, основанные в 2008 году
Федеральные службы России